Ajgialeus (gr.  Aigialeús, łac. Aegialeus) – w mitologii greckiej syn boga rzeki Inachosa i Melii; brat Foroneusa, Panoptesa i Io.

Zginął z ręki Laodamasa. Założyciel miasta Sikion na Peloponezie.

Przodkowie 
Rodowód Ajgialeusa wywodzi się od Inachosa.

Inachos był w mitologii greckiej bogiem rzeki o takiej samej nazwie, przepływającej przez Argolidę. Jan Parandowski wymienia z jego dzieci tylko córkę Io, jednak istnieją też wersje mitu, w których Inachos wraz z żoną Melią doczekał się syna imieniem Foroneus. Tenże Foroneus pojął za żonę nimfę Kerdo, a być może Telediko czy też Pejto. Jednak ani Parandowski, ani Schmidt, ani Zygmunt Kubiak nie wymieniają pozostałych synów Inachosa, których wymienia Pierre Grimal: Ajgialeusa i Fegeusa. Robert Graves wymienia co prawda imię Ajgialeus, ale określa nim inną postać, przyrodniego brata Medei.

Obrazuje to następujące drzewo genealogiczne:

Potomkowie 
Ajgialeus zapisał się w mitologii greckiej założeniem miasta Sikion. Był on jego pierwszym władcą, królem-autochtonem.

Po śmierci Ajgialeusa jego potomkowie władali Sikionem przez wiele pokoleń aż do Lamedonta. Za kolejnego założyciela miasta i jego eponim uznano Sikiona.

Pierre Grimal prezentuje następujące drzewo genealogiczne rodu Ajgialeusa, opierając się na tradycji sikyońskiej wedle Pauzaniasza:

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Herosi w mitologii greckiej